Desa Heuleut kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Heuleut (administrativ by i Indonesien, lat -6,75, long 108,34), Jawa Barat, 
 Desa Heuleut (administrativ by i Indonesien, lat -6,78, long 108,18), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar